Die Holzgerlingen Twister sind ein American-Football-Team aus Holzgerlingen in Baden-Württemberg und spielen seit 2017 in der Regionalliga (American Football) Südwest. Die Twister sind als Abteilung in der SpVgg Holzgerlingen integriert.

Geschichte 
Die Mannschaft wurde 1997 durch den Zusammenschluss der Sindelfingen Gators und der Holzgerlingen Saints gegründet. Die Holzgerlingen Saints existierten bereits seit 1989. Die Sindelfingen Gators wurden 1991 durch ehemalige Spieler der Saints gegründet. Dadurch entstand in den Folgejahren eine enorme Rivalität zwischen beiden Vereinen. Die Gators mussten 1997 in der laufenden Saison den Spielbetrieb einstellen und fusionierten noch im gleichen Jahr mit den Saints um den Fortbestand des Sports in der Umgebung zu sichern.

1998 gewann man mit den Spielern der fusionierten Vereine ungeschlagen den Titel der Verbandsliga Baden-Württemberg. Danach konnten sich die Twister jahrelang sportlich nicht wirklich weiterentwickeln. Erst mit der Gründung einer Jugendmannschaft im Jahr 2001 und den positiven Ergebnissen der Jugendarbeit wurde die Grundlage für eine erfolgreiche Perspektive des Vereins gelegt. 2007 wechselte Coach Jemil Hamiko als Cheftrainer von der Jugend zu den Herren und strukturierte die erste Mannschaft in Zusammenarbeit mit dem Vorstand neu.

Zum Ende der Saison 2011 trat Coach Jemil Hamiko vom Head-Coach-Posten zurück, um bei den Schwäbisch Hall Unicorns zu coachen. Für die Saison 2012 wurde als Head Coach Mario Campos Neves und ein insgesamt siebenköpfiges Coaching-Team verpflichtet.

Mit der Flag-Jugend, die 2004 gegründet wurde, ist American Football nun auch für die Allerkleinsten spielbar. Flag-Football bildet den optimal Einstieg in den American Football und ist damit eine wichtige Grundlage für den Jugendaufbau. Deshalb konnte auch rasch danach eine zweite Jugendmannschaft aufgebaut werden.

Im Jahr 2011 wurde am Aufbau einer Damenmannschaft gearbeitet die seit der Saison 2012 am Spielbetrieb der zweiten Damenbundesliga-Süd teilnimmt.

Zum Beginn der Saison 2013 wurde eine C-Tackle-Jugendmannschaft (10-14 Jahre) gegründet, die bereits bei der ersten Ligateilnahme den baden-württembergischen Vizemeistertitel erringen konnte.

2019 wurde das 30-jährige Bestehen der Mannschaft gefeiert.

Teams

1. Mannschaft 
Im Jahr 2008 blieb man in der Oberliga Baden-Württemberg ungeschlagen und stieg als Meister in die Regionalliga Mitte auf. Im gleichen Jahr konnte die Mannschaft durch den erneuten Sieg des Goldtown-Bowls den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und den Titel erfolgreich verteidigen.

In der Saison 2009 wurde die 1. Mannschaft der Twister als Aufsteiger auf Anhieb Vizemeister der Regionalliga Mitte und konnte sich somit zusammen mit den Hanau Hornets für die Relegation zur 2. Bundesliga (German Football League 2) qualifizieren.

In der Relegation traf man auf den Meister der Regionalliga Süd, die Kirchdorf Wildcats, welche in ihrer Liga eine Perfect Season hingelegt hatten und als klarer Favorit für die Playoffs galten. Die Twister bezwangen die Wildcats im Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 33:13. Beim Rückspiel in Kirchdorf unterlagen die Twister zwar mit 31:20, konnten aber aufgrund der besseren Punktedifferenz den Aufstieg für sich verbuchen.

2010 konnten die Twister in der 2. Bundesliga (German Football League 2) den 6. Platz von 8 teilnehmenden Teams erringen. Der Klassenerhalt war damit geschafft, doch strebte der Schönbuchstolz nach mehr.

In der Saison 2011 erreichten die Twister den 3. Platz der 8 Mannschaften in der GFL 2 Süd.

2012 konnte das Team dann nicht an die Leistung des Vorjahres anknüpfen und stieg ab.

In der Saison 2013 wurde der zweite Platz in der Regionalliga errungen und die Relegation gegen die Ingolstadt Dukes gewonnen. So konnte die Mannschaft direkt wieder in die GFL 2 aufsteigen.

2014–2015 wurde in der GFL 2 Süd der 5. und 6. Platz erzielt.

Den 2. Platz erreichte die 1. Mannschaft, in der Regionalliga Mittag in der Saison 2016 mit 3 Punkten Abstand zu den Albershausen Crusaders. Obwohl dadurch eine Teilnahme an den Playoffs möglich gewesen wäre, entschied der damalige Head Coach Kevin Selje, ein weiteres Aufbaujahr in der Regionalliga zu verbringen.

In der Saison 2017 und 2018 spielt die 1. Mannschaft in der 2017 neu gegründeten Regionalliga Südwest.

Mit alten bekannten in der Coaching-Crew bereiten sich die Wirbelstürme für die Saison 2019 vor.

2. Mannschaft 
Aufgrund des relativ hohen Zulaufs von neuen Spielern entschied man sich Ende 2008 mit einer 2. Mannschaft in der Landesliga Baden-Württemberg am Spielbetrieb 2009 teilzunehmen. Die 2. Mannschaft soll in erster Linie als Einstieg für Anfänger und aus der Jugend kommende Spieler dienen um diese an den Sport bzw. an das Niveau im Herrenbereich heranzuführen.

Das Team blieb im ersten Jahr des Bestehens sieglos. Der Verein möchte wenn möglich wieder eine 2. Mannschaft stellen, um die positiven Entwicklungen und Resonanzen über das Bestehen eines Aufbauteams fortzuführen. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen. 2009 stellten bundesweit nur fünf Footballvereine eine 2. Mannschaft, allesamt aus der Gruppe Nord der GFL oder GFL 2.

Juniors 
Die A-Jugend (15-19 Jahre) spielte 2009 in der Jugendleistungsliga Baden-Württemberg und konnte als Neuling den 3. Platz erreichen. Einzig der Bundesliga-Nachwuchs aus Weinheim und Saarbrücken konnte sich vor den Twister Juniors platzieren.
Größter Erfolg in der noch jungen Geschichte des Twister-Nachwuchs war die 2004 errungene Landesmeisterschaft mit einer Perfect Season.

Um den älteren Flag-Jugend Spielern und den jüngeren A-Jugend Spielern mehr Spielzeit einzuräumen stellen die Twister auch eine B-Jugend (13-16 Jahre). Um Überschneidungen in den Spielplänen der Jugendlichen zu vermeiden findet der Spielbetrieb der B-Jugend im Herbst statt. Mit einem dritten und zweiten Platz in den Jahren 2005 bzw. 2006 können die Wirbelstürme auch in dieser Altersklasse schon landesweite Erfolge vorweisen. 2009 und 2010 wurde sie Vize Baden Württembergischer Meister. 2011 wurde diese Mannschaft ungeschlagen Meister in der Baden Württembergischen U16 Liga und konnten in 2012 ihren Titel verteidigen.

In der Saison 2011 blieb die A-Jugend ungeschlagen und schaffte somit den Aufstieg in die GFL Juniors Liga. In den folgenden Jahren konnte die Jugend diese Klasse halten und hat in der Saison 2013 den 3. Platz belegt.

Vor der Saison 2013 wurde eine C-Jugend (10-14 Jahre) gegründet, die bereits in ihrem ersten Jahr den Vizemeister Titel in Baden-Württemberg erringen konnte.

In der Saison 2015 erreichte die A-Jugend der Twister die Playoffs und verlor dabei im Viertelfinale gegen die Saarland Hurricanes.

In der folgenden Saison 2016 konnte die A-Jugend, unerwartet, wieder die Playoffs erreichen, diesmal in Berlin gegen die Berlin Adler, jedoch verloren sie wieder im ersten Play-off-Spiel.

2017 und 2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr mit Platz 1 und Platz 2. Daher beschloss man 2019, nach zwei Jahren "Pause", wieder in der GFLJ einzusteigen.

Flaggies 
Die Flag-Jugend der Twister (9-14 Jahre) schloss die Saison 2009 ebenfalls mit dem 3. Platz ab. Ihren ersten großen Erfolg konnte die Flag-Jugend 2007 mit dem Gewinn der Baden-Württembergischen Meisterschaft und somit der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Berlin verbuchen. In Berlin belegte man den 8. Platz.

2010 konnten die Holzgerlingen Twister Flaggies in Kiel den deutschen Vize-Meistertitel erringen.

2011 erreichte die Flag-Jugend die Baden-Württembergische Vize-Meisterschaft.

2013 konnte der Baden-Württembergische Meistertitel geholt werden.

2013 Bei der Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Hildesheim wurde der Deutsche Meistertitel gewonnen.

2017 erneut Gewinner der Baden-Württembergischen Indoor und Outdoor Flagfootball-Meisterschaft.

2018 läuft noch.

Ergebnisse 1. Mannschaft

Weblinks 
Holzgerlingen Twister, offizielle Webseite
facebook, offizielle Facebookseite
Instagram, offizielle Instagramseite
American Football Verband Deutschland e.V.
American Football und Cheerleading Verband Baden-Württemberg e.V.

Einzelnachweise 

American-Football-Team aus Baden-Württemberg
Sportverein (Landkreis Böblingen)
Holzgerlingen